Церковь Святого Стефана () — римско-католическая приходская церковь, расположенная в районе Кирхдорф баварского города Бад-Вёрисхофен. Позднеготическое здание было построено на месте церкви-предшественницы около 1500 года и было обновлено в XVIII веке. Храм, расположенный в центре бывшей деревни, является памятником архитектуры.

История и описание

См. также 
 Монастырь Вёрисхофен
 Церковь Святого Христофора в районе Франкенхофен
 Церковь Святого Мартина в Ландсхуте
 Церковь Святого Духа
 Церковь Святого Николая

Примечания

Литература 
 Georg Dehio: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler — Bayern III — Schwaben. Deutscher Kunstverlag, München, Berlin 2008, ISBN 978-3-422-03116-6, S. 581—582.
 Heinrich Habel: Landkreis Mindelheim — Bayerische Kunstdenkmale. Hrsg.: Torsten Gebhard, Anton Ress. Deutscher Kunstverlag, München 1971, S. 152—156.

Ссылки 
 

Здания и сооружения Бад-Вёрисхофена
Католические храмы Баварии
Здания и сооружения, построенные в 1500 году